rFactor — компьютерная игра в жанре автосимулятора, созданная компанией Image Space Incorporated и выпущенная «самиздатом» в интернете.

Лозунг игры: «Customize. Control. Connect.» («Настраивай. Управляй. Подключайся.»)

Игра представляет собой платформу для написания модификаций (изначально доступны лишь несколько трасс). Благодаря этому, rFactor стал наиболее массовой игрой в симрейсинге. Распространению rFactor в бывшем СССР также способствует то, что «пиратская» версия полнофункциональна (в отличие от Live for Speed, которую настоятельно рекомендуют зарегистрировать).

По данным на 6 сентября 2008 года, последняя версия — 1.255.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Автосимуляторы
Симуляторы Формулы-1
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Image Space Incorporated
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, локализованные Руссобит-М
Компьютерные игры 2006 года